Тамтачетское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок при ж/д станции Тамтачет.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2068 человек, в том числе 1498 мужчин и 570 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Тамтачет
 Горевая

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области